Ро́нальд «Рон» Ха́рпер (; родился 20 января 1964 Дейтон, Огайо) — бывший американский профессиональный баскетболист, играл в Национальной баскетбольной ассоциации. Играл на позиции атакующего защитника и лёгкого форварда. Учился в Университете Огайо, в 1986 году был выбран на драфте НБА под 8-м номером командой «Кливленд Кавальерс». Позже выступал за команды «Лос-Анджелес Клипперс», «Чикаго Буллз» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Всего в НБА провёл 15 сезонов. Пять раз Харпер становился чемпионом НБА в составе «Буллз» и «Лейкерс». Включался в 1-ую сборную новичков НБА (1987). Всего за карьеру в НБА сыграл 1009 игр, в которых набрал 13 910 очков (в среднем 13,8 за игру), сделал 4309 подборов, 3916 передач, 1716 перехватов и 729 блок-шотов.

Статистика

Статистика в НБА

Ссылки 
 Официальный сайт Рона Харпера

Баскетболисты США
Игроки «Чикаго Буллз»
Игроки «Кливленд Кавальерс»
Игроки «Лос-Анджелес Лейкерс»
Игроки «Лос-Анджелес Клипперс»
Выпускники Университета Майами (Огайо)